François d'Orléans ou François  d'Orléans ou François d'Orléans-Longueville, (1447-1491), comte de Dunois, de Longueville, comte de Tancarville et Montgommery, vicomte de Melun, grand chambellan de France, seigneur de Parthenay, de Beaugency, de Château-Renault ; fils du « Bâtard d'Orléans » compagnon de Jeanne d'Arc.
 François II d'Orléans, 1470-1512, comte de Longueville, de Dunois, de Tancarville et de Montgommery, prince de Châtelaillon, vicomte de Melun, seigneur de Parthenay, grand chambellan de France, connétable héréditaire de Normandie. Louis XII l'éleva en 1505 au rang de duc de Longueville. Le gisant de sa fille, Renée d'Orléans-Longueville (1508-1515), naguère dans l'église des Célestins de Paris, est aujourd'hui exposé au Musée du Louvre.
François d'Orléans (1494-1547), comte d'Angoulême et duc de Valois, devient roi de France le 1er janvier 1515 sous le nom de François Ier.
 François d'Orléans (1513-1548) ( - ), marquis de Rothelin, comte de Neufchâtel. 
 François III d'Orléans (1570-1631), duc de Fronsac et comte de Saint-Pol, combattit les huguenots sous le règne de Louis XIII.
 François d'Orléans (1818-1900), prince de Joinville
 François d'Orléans (1852-1852), « duc de Guise »
 François d'Orléans (1854-1872), « duc de Guise »
 François d'Orléans (1935-1960), « duc d'Orléans »
 François d'Orléans (1961-2017), « comte de Clermont »
 François d'Orléans (1982), « comte de Dreux »
 François d'Orléans-Bragance (1955), membre de la branche de Vassouras de la Maison d'Orléans-Bragance
 François d'Orléans-Bragance (1956), membre de la branche de Petropolis de la Maison d'Orléans-Bragance
 François d'Orléans-Bragance (1979), fils du précédent, membre de la branche de Petropolis de la Maison d'Orléans-Bragance

Notes et références